Loppacher ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jakob Loppacher (1816–1867), Schweizer Kaufmann, Mitglied des Kleinen Rats, Grossrat, Landeshauptmann und Konsul
 Walter Loppacher (1883–1964), Schweizer Unternehmer